Courtenay är ett efternamn.

Personer med namnet
 Huset Courtenay, fransk medeltida dynasti

 Edward Courtenay, 1:e earl av Devon
 Tom Courtenay
 Henry Courtenay, 1:e markis av Exeter